Kastylia (Castille) – kraina historyczna w Hiszpanii
 Castilla – region winiarski w Hiszpanii
 „Castilla” – hiszpański krążownik typu Aragón
 Castilla – rodzaj drzew z rodziny morwowatych